Viby Kirke er navnet på to danske kirker:
 Viby Kirke (Kerteminde Kommune) – en kirke i Viby Sogn i Kerteminde Kommune og i Kerteminde Provsti
 Viby Kirke (Århus Kommune) – en kirke i Viby Sogn i Århus Kommune og i Århus Søndre Provsti